Bertil Näslund kan syfta på:

 Bertil Näslund (1910–2002), svensk ingenjör
 Bertil Näslund (1933–2016), svensk företagsekonom